Az alábbi táblázatokban a taekwondo világbajnokait ismertetjük.

Férfiak

54, 58, 62 és 67 kg

72, 78, 84 és +84 kg

Nők

47, 51, 55 és 59 kg

63, 67, 72 és +72 kg

Megszűnt súlycsoportok 
22 férfi, 5 női kategória.

Férfi 48, 50, 64, 68 és 70 kg

Férfi 52, 53, 56, 58, 60, 63, 73 és 74 kg

Férfi 76, 78, 80, 83, 84, +64, +80, +83 és +84 kg

Női 43, 60, 65,70 és +70 kg 

Sport témájú listák